Contraband (Golden Earring), een album van Golden Earring uit 1976
Contraband (Velvet Revolver), een album van Velvet Revolver uit 2004
Contraband (1940), een film uit 1940
Contraband (1980), een film uit 1980
Contraband (2012), een film uit 2012
Contraband (band), een band